Stazione di Castelfranco Emilia, sulla ferrovia Milano-Bologna
 Stazione di Castelfranco in Miscano, sulla ferrovia Napoli-Foggia
 Stazione di Castelfranco Veneto, all'incrocio delle linee Calalzo-Padova, Trento-Venezia e Vicenza-Treviso